

Пахтаобод — село, район Хамадоні, Хатлонська область
 Пахтаобод — село, Шахрітуський район, Хатлонська область